Anschlag in Nizza steht für:
 Anschlag in Nizza 2016, Terroranschlag auf der Promenade des Anglais am 14. Juli 2016
 Anschlag in Nizza 2020, Terroranschlag in der Kirche Notre-Dame de Nice am 29. Oktober 2020